Vegas de Matute kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vegas de Matute (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Vegas de Matute (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar